Il singolare del torneo di tennis Cardiff Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frédéric Niemeyer che ha battuto in finale Alex Bogdanović 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Alexander Waske (semifinali)
 Wesley Moodie (semifinali)
 Alex Bogdanović (finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

 Richard Bloomfield (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Alun Jones (primo turno)
 Stéphane Bohli (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cardiff Challenger 2007